WMF может означать:
 Фонд Викимедиа () — некоммерческий фонд вики-проектов со свободным содержанием
 Windows Media Format — медиаконтейнер
 Windows Metafile — графический формат файла в системе Microsoft Windows
 World Monuments Fund — Всемирный фонд памятников
 WMF — немецкий производитель посуды